Гризар () — немецкая и французская фамилия. Известные носители:

 Гризар, Альбер (1808—1869) — бельгийский композитор.
 Гризар, Хартман (1845—1932) — историк церкви.
 Гризар, Эрих (1898—1955) — немецкий рабочий поэт.